Freundsberg heißen:

 Schloss Freundsberg in Tirol
 eine ehemalige Burg bei Malá Bystřice in Mähren
 Freundsberg (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 
 Frundsberg